Детска Евровизия 2010 (на английски: Junior Eurovision Song Contest 2010) е осмият конкурс за малки изпълнители на възраст от 10 до 15 години. Шоуто се провежда в Минск Арена, Минск, Беларус на 20 ноември 2010 г. Победител е арменецът Владимир Арзуманян с песента „Mama“ със 120 точки. Това е първа победа за Армения. Победата му е на кантар с разлика само една точка от Русия, която заема второ място със 119 точки. На трето място е Сърбия със 113 точки. Страната-домакин Беларус е на 5-о място с 85 точки.

Участници

12 точки 
Държави, получили 12 точки.

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Българският независим портал на Евровизия

2010
Беларуска музика
Култура в Минск
История на Минск
2010 година в Европа